Channel Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Channel Lake (Alaska)
 Channel Lake (Illinois)
 Channel Lake (Kalifornien)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Channel Lake (Ort, Illinois), census-designated place im Lake County